De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1983 werd in het weekend van 8 en 9 januari 1983 gehouden in het IJsselstadion in Deventer. Kampioenen werden Ria Visser en Hilbert van der Duim.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1983
Langebaanschaatsen in 1983
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer